SARF är en förkortning med flera betydelser:
Sveriges allmänna rösträttsförbund – en svensk politisk rörelse som verkade från ca 1880 till 1900 för införande av allmän och lika rösträtt i Sverige – se Rösträttsrörelsen
Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sjöfartens Arbetsgivareförbund